

Прізвище

 Семюел Пірпонт Ленглі (1834 — 1906) — американський астроном, фізик і піонер авіації.
 Джон Ньюпорт Ленглі (1852 — 1925) — англійський фізіолог і гістолог.

Топонім

Ебботс-Ленглі — велике село в англійському графстві Гартфордшир.

Ленглі — місто в провінції Британської Колумбії у Канаді.

Ленглі — місто, штат Оклахома
 Ленглі — місто, штат Вашингтон
 Ленглі — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Ленглі — невключена територія в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія, США, відома завдяки розташуванню штаб-квартири ЦРУ. 
 Ленґлі — гора в горах Сьєрра-Невада (штат Каліфорнія, США)

Кораблі 
 USS Langley — низка кораблів ВМС США

 Ленглі — метонім Центрального розвідувального управління США.
 3866 Ленглі — астероїд.